Cianorte kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cianorte (ort), Paraná, 
 Cianorte (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar